The Swiss Chalet National 2010 – męski turniej curlingowy zaliczany do cyklu Capital One Grand Slam of Curling; rozgrywany był między 15 a 19 grudnia 2010 w Vernon, w Wesbild Centre. 

W rywalizacji wzięło udział 18 zespołów, które walczyły o łączną pulę nagród w wysokości 100 000 CAD. Obrońcą tytułu był zespół Brada Gushue, w którym rolę skipa przejął Randy Ferbey.



Drużyny 

 * Oficjalnie drużyna w sezonie 2010/2011 występowała jako zespół Boba Ursela

Play-off

Finał

Półfinały

Ćwierćfinały

Round Robin

Sesja 1. 
15 grudnia 2010; 19:30

Sesja 2. 
16 grudnia 2010; 13:00

Sesja 3. 
16 grudnia 2010; 16:30

Sesja 4. 
16 grudnia 2010; 20:00

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu
 World Curling Tour 2010/2011
 The National
 Capital One Grand Slam of Curling

Linki zewnętrzne 
 

2010 w curlingu
World Curling Tour